Glyphoturris är ett släkte av snäckor. Glyphoturris ingår i familjen Mangeliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kägelsnäckor
Glyphoturris